Instancia puede referirse a:

Instancia, en informática, es la particularización, realización específica u ocurrencia de una determinada clase, entidad (modelo entidad-relación) o prototipo.
Instancia, cada uno de los grados jurisdiccionales asignados por la ley.
Instancia, modelo básico de comunicación con la Administración pública.
Instancia (psicología).